Геннадий Мельников:
 Мельников, Геннадий Дмитриевич (1936—2003) — советский и российский писатель-фантаст.
 Мельников, Геннадий Павлович (1921—1997) — генерал-лейтенант.
 Мельников, Геннадий Прокопьевич (1928—2000) — советский и российский лингвист, профессор РУДН. Примечания